Список содержит составы сборных, принимавших участие в розыгрыше Мировой бейсбольной классике 2009 года. В соревнованиях участвовало шестнадцать команд. По регламенту соревнований в заявку команды могло входить двадцать восемь игроков, в том числе минимум тринадцать питчеров и два кэтчера.

Группа А

Китай 
Главный тренер —  Терри Коллинз. Итог — вылет по итогам предварительного раунда.

Тайвань 
Главный тренер — Я Чисянь. Итог — вылет по итогам предварительного раунда.

Япония 
Главный тренер — Тацунори Хара. Итог — победитель турнира.

Республика Корея 
Главный тренер — Ким Инсик. Итог — финалист.

Группа B

Австралия 
Главный тренер — Джон Дибл. Итог — вылет по итогам предварительного раунда.

Куба 
Главный тренер — Ихинио Велес. Итог — вылет по итогам второго раунда.

Мексика 
Главный тренер — Винни Кастилья. Итог — вылет по итогам второго раунда.

ЮАР 
Главный тренер — Рик Магнанте. Итог — вылет по итогам предварительного раунда.

Группа C

Канада 
Главный тренер —  Эрни Уитт. Итог — вылет по итогам первого раунда..

Италия 
Главный тренер — Марко Мадзиери. Итог — вылет по итогам первого раунда.

США 
Главный тренер — Дэйви Джонсон. Итог — четвёртое место.

Венесуэла 
Главный тренер — Луис Сохо. Итог — третье место.

Группа D

Доминиканская Республика 
Главный тренер — Фелипе Алу. Итог — вылет по итогам первого раунда.

Нидерланды 
Главный тренер —  Род Дельмонико. Итог — вылет по итогам второго раунда.

Панама 
Главный тренер — Эктор Лопес. Итог — вылет по итогам первого раунда.

Пуэрто-Рико 
Главный тренер — Хосе Окендо. Итог — вылет по итогам второго раунда.

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на сайте baseball-reference.com
 Составы команд на сайте ESPN

2009 год в бейсболе
Мировая бейсбольная классика